Ndjock Nkong est :
Un village de la Région du Centre du Cameroun, localisé dans l'arrondissement de Ngog-Mapubi au Cameroun, dans le département du Nyong-et-Kellé, entre les villages Omog et Boumnyébél sur la route nationale qui lie Yaoundé et Douala.
Un village de la commune de Massock-Songloulou, située dans le département de la Sanaga-Maritime et la région du Littoral au Cameroun.